Muna a Léna mellékfolyója Oroszországban
 Muna másodszintű közigazgatási egység Délkelet-Celebeszen, Indonéziában
 Muna sziget, a Nagy-Szunda-szigetek egyike Délkelet-Celebeszen, Indonéziában
 Muna község Mexikóban, Yucatán államban

más jelentés
 muna nyelv az ausztronéz nyelvcsalád nyelve, egyike az Indonéziában beszélt 300 nyelvnek